Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2015 enthält alle Spieler, die für die polnische Ekstraliga im Schach 2015 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften neben sechs Stammspielern (dabei musste an Brett 6 eine Frau aufgestellt werden) beliebig viele Ersatzspieler melden. Während Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza, Akademia Szachowa Future Processing Gliwice, TS Wisła Kraków und KSz STILON Gorzów Wielkopolski je zehn Spieler meldeten, umfasste der Kader von WASKO HETMAN Katowice 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während VOTUM SA POLONIA Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte, spielten bei bezokularow.pl Chrobry Gniezno und KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz je neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 77 Spieler zum Einsatz, von denen 39 keinen Wettkampf verpassten.
Punktbeste Spielerinnen waren Monika Soćko (WASKO HETMAN Katowice) und Jolanta Zawadzka (VOTUM SA POLONIA Wrocław) mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien; Kacper Piorun (KSz STILON Gorzów Wielkopolski) erreichte 7 Punkte aus 9 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang David Navara (WASKO HETMAN Katowice) mit 5,5 Punkten aus 6 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; bei Frauen ist sowohl die Position in der Frauen-Rangliste (mit vorangestelltem "W") als auch eingeklammert die offizielle Ranglistennummer angegeben
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Mai 2015), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Mai 2015; CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

WASKO HETMAN Katowice

VOTUM SA POLONIA Wrocław

KSz STILON Gorzów Wielkopolski

Sz.S.O.N. "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza

UKS ROTMISTRZ Grudziądz

Baszta MOS Żnin

Akademia Szachowa Future Processing Gliwice

TS Wisła Kraków

bezokularow.pl Chrobry Gniezno

KSz SILESIA JAS-FBG Racibórz

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Meldungen und Ergebnisse bei chessarbiter.com (englisch)
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2015
Ekstraliga Schach 2015